Morcant Bulc, roi brittonique du .
 Violeta Bulc (née en 1964), femme d’affaires et femme politique slovène